Ма́ромица

 Маромица — река в Кировской области, приток Моломы.
 Маромица — посёлок в Опаринском районе Кировской области.